Ел Кордонсиљо има више значења:

 Ел Кордонсиљо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кордонсиљо (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кордонсиљо (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кордонсиљо (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику